Mbala peut être :

Toponyme 

 Mbala, localité du Cameroun ;
 Mbala village de Centrafrique ;
 Mbala, localité de Zambie ;
 Mbala, population du Bandundu en République démocratique du Congo ;
 Mbala ou kimbala, langue des Mbala de RDC.

Personnes 

 Dieudonné M'Bala M'Bala, dit Dieudonné, humoriste, acteur et militant politique français.
 Mbala Mbuta

Voir aussi 
 Bala